Christoph Reusner ist der Name folgender Personen:

* Christoph Reusner der Ältere (um 1575–1637), Buchdrucker
 Christoph Reusner der Jüngere (um 1600–1658), Respondent